Аметов — фамилия; имеет женскую форму Аметова.
 Аметов, Александр Сергеевич (род. 1941) — советский и российский эндокринолог.
 Аметов, Апиз — старший табунщик колхоза «Илтыз» Уйгурского района Алма-Атинской области, Герой Социалистического Труда.
 Аметов, Джевдет Рамазанович (1917—1995) — советский поэт и писатель.
 Аметов, Ильми Ганиевич (1947—2011) — советский и крымскотатарский скульптор, деятель крымскотатарского национального движения.
 Аметов, Ирфан Ибрагимович (род. 1980) — украинский и российский футболист крымскотатарского происхождения.
 Аметов, Фазыл Менлиаметович (1917—1984) — один из участников создания Национального движения (50-е годы) крымских татар за возвращение в Крым. Аметов, Черкез-Али (1925—2005) — крымскотатарский писатель, поэт и публицист.

 Примечания